Uummannaq kan henvise til flere artikler:

 Uummannaq – en by i Qaasuitsup Kommune i Grønland.
 Uummannaq (Qaanaaq) – et fraflyttet bosted nær Qaanaaq i Nordgrønland.